L'eurodollar peut désigner :

les eurodollars, l'une des euromonnaies ; ce sont des dépôts à terme libellés en dollars déposés auprès d'une banque établie hors des États-Unis. Ces dépôts sont hors de la juridiction des États-Unis et permettent des marges plus grandes. Ce marché est devenu plus important que le marché monétaire domestique américain. L'émergence des eurodollars est née de la conjonction :
des déséquilibres économiques extérieurs des États-Unis ;
du choix de Londres, dans les années 1950, par les autorités soviétiques comme lieu de dépôt de leurs avoirs en dollars, par crainte de voir  ceux-ci bloqués si elles les confiaient à des banques américaines ;
de la Regulation Q aux États-Unis, qui imposait un taux maximum à la rémunération des dépôts bancaires domestiques, lequel taux a été en retard sur l'inflation dès les années 1960 et a donc provoqué une émigration massive de capitaux américains vers Londres. 
Ces dépôts restent néanmoins physiquement aux États-Unis, en compte auprès de banques américaines agissant en tant que banques correspondantes des banques détentrices.

par extension et abus de langage, les futures sur Libor dollar, cotés conjointement sur le CME, le LIFFE et le Simex, et qui sont le marché directeur des taux à court/moyen terme aux États-Unis;

sous l'orthographe euro-dollar ou euro/dollar,ou EUR/USD, désigne la paire de devises euro/dollar qui donne le taux de change de l'euro (EUR) exprimée en dollar US (USD), par exemple 1 EUR = 1,120235 USD.

Bibliographie 
Paul Einzig, Le système des eurodollars, Mame, 1971

Notes et références 

Finance de marché